Preiswerk bezeichnet:
 handwerkliche Vorratsproduktion für Märkte und Messen im Gegensatz zur Fertigung auf Bestellung, siehe Lohnwerk

Preiswerk ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Preiswerk-Iselin (1758–1840), Tochter des Philosophen Isaak Iselin
 Eduard Preiswerk (1871–1951), Schweizer Architekt, Bauunternehmer
 Eva-Maria Preiswerk-Lösel (* 1944), Schweizer Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Gertrud Preiswerk (1902–1994), Schweizer Weberin und Textildesignerin
 Gustav Preiswerk (1866–1908), Schweizer Zahnarzt
 Heinrich Preiswerk (1876–1940), Schweizer Mineraloge und Geologe
 Samuel Preiswerk (1799–1871), Schweizer reformierter evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Samuel Preiswerk-Staehelin (1825–1912), Schweizer reformierter evangelischer Theologe und Pfarrer
 Theophil Preiswerk (1846–1919), Schweizer Landschafts- und Genremaler
 Valentin Preiswerk (1922–2016), Schweizer Advokat
 Walther Edouard Preiswerk (1885–1948), Schweizer Schachkomponist